Batara bezeichnet:

 Batara (Nepal), ein Dorf in Nepal
 Batara (Laclubar), einen osttimoresischen Suco im Subdistrikt Laclubar
 Batara Guru, ein südostasiatisches göttliches Wesen
 Batara, eine Vogelgattung mit dem einzigen Vertreter Riesen-Ameisenwürger (Batara cinerea)